Maria Auxiliadora Figueiredo (Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1950) é uma diplomata brasileira. Foi embaixadora do Brasil junto à República de Côte d'Ivoire (2008-2012) e junto à Malásia (2012-2014). Atualmente, é chefe do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores em Minas Gerais.

Biografia

Vida pessoal
Nasceu na cidade de Areado no estado de Minas Gerais, filha de Mauro Barbosa Figueiredo e Maria Antônia Fileni Figueiredo.

Formação Acadêmica
Em 1974, graduou-se em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. No ano de 1983, concluiu pós-graduação em Relações Internacionais pela Sociedad de Estudios Internacionales, em Madri, na Espanha.

Carreira Diplomática 
Ingressou na carreira diplomática em 1978, no cargo de Terceira Secretária, por concurso direto.

Foi inicialmente lotada na Divisão do Oriente Próximo, onde permaneceu até 1979. Em seguida, trabalhou na Divisão da Ásia e Oceania, como assistente e chefe substituta. Foi promovida a segunda secretária no ano de 1980. Em 1981, passou a ocupar o cargo de assessora no Departamento da Ásia e Oceania.

No ano de 1982, foi removida para Madri, com vistas a assumir as funções de segunda secretária na Embaixada do Brasil. Em 1988, mudou-se para Port-of-Spain, onde exerceu as atribuições de segunda secretária e conselheira comissionada. Em seguida, foi removida, no ano de 1988, para Maputo, onde permaneceu até 1992. Em 1989, havia sido promovida a primeira secretária.

Em seu retorno ao Brasil, assumiu a chefia substituta da Divisão da América Central e Setentrional. Foi, em 1993, designada assessora da Subsecretaria-Geral para Assuntos Políticos. De 1995 a 1996, exerceu a chefia substituta da Divisão da África II.

No ano de 1996, foi promovida a conselheira removida a Lisboa, onde trabalhou na Embaixada do Brasil. No ano de 2000, passou a exercer a função de conselheira na Embaixada do Brasil em Quito, onde permaneceu até 2003. Havia sido promovida a ministra de Segunda Classe em 2002.

Em 2001, defendeu tese no Curso de Altos Estudos do Instituto Rio Branco, intitulada “Causas, solução e prevenção de conflitos na África: o caso da Guiné-Bissau”, um dos requisitos necessários para a ascensão funcional na carreira diplomática.

Em 2003, passou a chefiar o Escritório de Representação do Brasil em Abuja. Em 2005, foi designada cônsul-geral do Brasil em Lagos. Entre 2008 e 2012, foi embaixadora do Brasil junto à República de Côte D’Ivoire e, entre 2012 e 2014, embaixadora do Brasil junto à Malásia. No ano de 2009, havia sido promovida a ministra de Primeira Classe, mais alto cargo da carreira diplomática brasileira.

Em 2014, retornou à chefia do Consulado do Brasil em Lagos, onde permaneceu até 2017. No ano de 2018, tornou-se chefe do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores em Minas Gerais, cargo que atualmente ocupa.

Condecorações 
Ordem do Rio Branco, Grã-cruz (2010)

Diplomatas de Minas Gerais
Mulheres diplomatas do Brasil
Embaixadores do Brasil na Malásia
Embaixadores do Brasil